Села:
 Вікнине — Харківська область, Золочівський район
 Вікнине — Черкаська область, Катеринопільський район
 Вікнине — колишнє село Ізюмського району Харківської області